Alfonso II el Casto puede referirse a dos reyes:

 Alfonso II de Asturias (760-842), rey de Asturias.
 Alfonso II de Aragón (1157-1196), rey de Aragón y conde de Barcelona.